Сезон 2015/16 стал 111-м сезоном футбольного клуба «Лестер Сити» в системе футбольных лиг Англии и 48-м сезоном клуба в высшем дивизионе.

По итогам сезона команда впервые в своей истории стала чемпионом Англии, выиграв титул Премьер-лиги 2 мая 2016 года.

Формы и спонсоры
Поставщик формы: Puma / Спонсор:

Предсезонные и товарищеские матчи

Игроки и тренерский штаб

Основной состав 
В данном разделе указаны игроки, которые находились в составе клуба в любой период сезона 2015/16
Звёздочкой отмечены игроки, покинувшие клуб по ходу сезона
Курсивом отмечены игроки, отправившиейся в аренду

Тренерский штаб 
Звёздочкой отмечены члены тренерского штаба, покинувшие команду по ходу сезона.

Трансферы

Перешли в клуб 

Всего потрачено:  £27 300 000

Ушли из клуба 

Прибыль от продажи:  £7 000 000

Взяты в аренду

Отправились в аренду

Турниры

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи 

Календарь матчей сезона был опубликован 17 июня 2015 года. Для «Лестера» сезон в Премьер-лиге начался 8 августа домашним матчем против «Сандерленда» и завершился 15 мая выездной игрой против «Челси».

Кубок Англии 

«Лестер Сити» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда.

Кубок Футбольной лиги 

«Лестер Сити» начал выступления в Кубке Футбольной лиги со второго раунда.

Награды

Клубные награды 
По итогам сезона «Лестер Сити» провёл традиционную церемонию награждения игроков.

Награды лиги

Клубная статистика

Матчи и голы 
Матчи + выходы на замену.
Курсивом отмечены игроки в аренде.
Звёздочкой отмечены игроки, покинувшие клуб по ходу сезона.

|}

Бомбардиры

Капитаны 
*Считаются только выходы в стартовом составе

Дисквалификации

Статистика сезона

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Обзор сезона на сайте Sky Sports 

2015/2016
Лестер Сити
2015/2016